Hjärtats trakt / en samling — альбом шведского поп-рок музыканта вокалиста группы Roxette Пера Гессле, изданный 10 сентября 1997 года. Диск, сборник некоторых песен изданных с 1983 по 1992 год с дисков «Per Gessle», «Scener» и «Demos 1982-86».

Список композиций 
 På väg
 Hjärtats trakt
 Rickie Lee
 Inte tillsammans, inte isär
 Indiansommar (инструментальная версия)
 Blå december
 Den tunna linjen
 Timmar av iver
 Tända en sticka till
 Ros
 När morgonen kommer
 Speedo
 Om jag en dag

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле
 Официальный сайт альбома

Пер Гессле
Альбомы Пера Гессле
Альбомы 1997 года